Németország
Möckern, település Szász-Anhalt tartományban
Möckern, település Türingiában